Le psaume 101 peut désigner :
 le psaume 101 (100) : psaume 101 selon la numérotation hébraïque, psaume 100 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 102 (101) : psaume 102 selon la numérotation hébraïque, psaume 101 selon la numérotation grecque.